, une baronnie dans le comté de Tipperary, en Irlande ;
 Clanwilliam, une ville, en Afrique du Sud ;
 Clanwilliam, une municipalité rurale du Manitoba ;
 , un barrage en béton sur la rivière Olifants, en Afrique du Sud.